Zandi ist der Familienname folgender Personen:

 Abbas Zandi (1930–2017), iranischer Ringer
 Daryoush Zandi (* 1962), iranischer Kameramann und Filmeditor
 Ferydoon Zandi (* 1979), deutsch-iranischer Fußballspieler 
 Iman Zandi (* 1981), iranischer Basketballspieler
 Jalil Zandi (1951–2001), Brigadegeneral der Iranischen Luftwaffe
 Scharmien Zandi (* 1987), österreichische Künstlerin, Musikerin, und Schauspielerin